A 737-es jelzésű elővárosi autóbusz Érdről Budapestre közlekedett a hajnali órákban.

Megállóhelyei 
 
|-
! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Átszállási kapcsolatok a járat megszűnésekor
|-
|0|| Érd, Bem térinduló végállomás
|
|-
|1|| Érd, Rekettye utca
|align=left|
|-
|2|| Érd, Daróci utca
|align=left|
|-
|3|| Érd, Cserhalmi utca
|align=left|
|-
|4|| Érd, Akácfa utca
|align=left|
|-
|5|| Érd, Aggteleki utca
|align=left|
|-
|6|| Érd, Géza utca
|align=left|
|-
|7|| Érd, Gellért utca
|align=left|
|-
|8|| Érd, Ferenc utca
|align=left|
|-
|9|| Érd, Csaba utca
|align=left|
|-
|10|| Érd, Fürdő utca
|align=left|
|-
|11|| Érd, Muskátli utca
|align=left|
|-
|12|| Diósd, Petőfi Sándor utca
|align=left|
|-
|13|| Diósd, Csapágygyár
|align=left|
|-
|14|| Diósd, Kölcsey Ferenc utca
|align=left|
|-
|15|| Diósd, városháza
|align=left|
|-
|16|| Diósd, Sashegyi út
|align=left|
|-
|17|| Diósd, törökbálinti elágazás
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Budapest közigazgatási határa
|-
|18|| Budapest, Diótörő utca
|align=left|
|-
|19|| Budapest, Lőtér
|align=left|
|-
|20|| Budapest, Diósárok
|align=left|
|-
|21|| Budapest, Memento Park
|align=left|
|-
|22|| Budapest, Budatétény benzinkút
|align=left|
|-
|23|| Budapest, Antalháza
|align=left|
|-
|24|| Budapest, Régi vám
|align=left|
|-
|25|| Budapest, Péterhegyi út
|align=left|
|-
|26|| Budapest, Borszéki utca
|align=left|
|-
|27|| Budapest, Kelenföld vasútállomásérkező végállomás
|align=left|
|}

Források

A Volánbusz megszűnt autóbuszvonalai
Érd megszűnt autóbuszvonalai
Diósd megszűnt autóbuszvonalai